Марија Гвадалупе има више значења:

 Марија Гвадалупе (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Марија Гвадалупе (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику